Футбольная лига Англии в сезоне 1967/68 — 70-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии по итогам сезона во второй раз в своей истории стал «Манчестер Сити». Второй дивизион выиграл «Ипсвич Таун». Третий дивизион выиграл «Оксфорд Юнайтед», Четвёрый дивизион — «Лутон Таун».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион 

 «Питерборо Юнайтед» был лишён 19 очков из-за нерегулярных выплат зарплат игрокам.

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1967/68 на RSSSF.com 

1967
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1967 году
Спорт в Великобритании в 1968 году